Mando (zangeres), Grieks zangeres
Mando (muziek), Indiase muziekvorm
Mando Diao, Zweedse rockband
Mando Corporation, een Koreaans autobedrijf
Mando Fresko, Amerikaans radio-dj, presentator en acteur
Mandopop, een muziekgenre, gebaseerd op populaire muziek
Mandarijn (taal), de officiële taal van China, wordt als bijnaam gebruikt

Zie ook 
Mandø (doorverwijspagina)